Piazza Medaglie d'Oro – piazza di Bologna, davanti alla Stazione di Bologna Centrale
 Piazza Medaglie d'Oro – piazza di Milano
 Piazza Medaglie d'Oro – piazza di Napoli